DF Helicopters DF334 — лёгкий коммерческий двухместный вертолёт.

Данный вертолёт разработан Анджело и Альфредо Кастильони в 1980-х.. Впервые поднялся в воздух в 1989 г. В конструкции вертолета использованы по большей части композиционные материалы. Он имеет, Rotax 914 4-тактный двигатель с турбонаддувом.

ТТХ 
 Экипаж — 1 +1
 Длина: 5,85 м
 Диаметр несущего винта: × 6,82 м
 Пустой вес: 290 кг (640 фунтов)
 Полная масса: 500 кг (1100 фунтов)
 Максимальная скорость: 148 км / ч
 Крейсерская скорость: 120 км / ч
 Дальность: 300 км

Сравнение с аналогами

Примечания

Ссылки 
 

Гражданские вертолёты
Вертолёты Италии
Вертолёты DF Helicopters